Le  de chasseurs à pied était une unité militaire française.

Création et différentes dénominations 
  : formation du  de chasseurs à pied,
  : dissolution.

Historique des garnisons, campagnes et batailles 

Rattachements 
 d'infanterie d' à .

1915

Champagne (Bois Raquette, Bois 2 et 5). Haute Alsace.

1916

Haute Alsace. Verdun (Fleury, la Fausse Côte, Les ouvrages de Lorient, Bezonvaux).

1917

Chemin des Dames (La Déva). Flandres (Merkem, Nieuport).

1918

Aisne (Hangest en Santerre, Moreuil). Belgique (Meteren). Oise (Tricot). Beuvraignes. St-Quentin, Bataille de Guise.

Traditions

Devise 

"Élan et confiance"
"Élan et constance"

Insigne

Drapeau 

Comme tous les autres bataillons et groupes de chasseurs, le  BCP  ne dispose pas d'un drapeau propre. (Voir le Drapeau des chasseurs).

Décorations

Chant

Chefs de corps 

 1915 : chef de bataillon Moreau,
 1915 : chef de bataillon Dennery,
 1916 : commandant Drahonnet,
 1916 : commandant Florentin,
 1917 : commandant de La Pomélie,
 1918 : commandant Autié,
 1918 : chef de bataillon Louveau.

Faits d'armes faisant particulièrement honneur au bataillon

Personnalités ayant servi au sein du bataillon 
Louis Antoine Marie Pfeiffer 
(1880-1956), Caporal Fourrier, Architecte à Dreux et membre du Rotary Club.

¥ Citation à l’ordre de l’armée : 

S’étant particulièrement distingué en étant des plus ardents pendant l’assaut du 24 octobre 1916 (Reprise du Fort de Douaumont - Bataille de Verdun), 
s’est offert à plusieurs reprises pour les missions les plus délicates et les plus périlleuses, notamment pour une liaison dont il avait toutes les chances de ne pas revenir.

Sources et bibliographie 
 , .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chasseurs alpins
 Chasseur à pied

Liens externes 
 Historique du  de chasseurs à pied

Bataillon de chasseurs à pied dissout
Unité d'infanterie française montagne dissoute
Unité ou formation militaire créée en 1915
Unité ou formation militaire dissoute en 1919